Narsingh ist der Familienname von 

 Furdjel Narsingh (* 1988), niederländischer Fußballspieler
 Luciano Narsingh (* 1990), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Narsing